Balići est un toponyme qui peut désigner :
Balići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Balići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.

Voir aussi 
Balići I, une localité de Croatie située dans la municipalité de Žminj, comitat d'Istrie
Balići II, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie